В одиночному розряді тенісного турніру Avon Championships of Dallas 1980, який проходив в рамках Туру WTA 1980, Мартіна Навратілова здобула титул, у фіналі перемігши Івонн Гулагонг 6-3, 6-2.

Сіяні гравчині 

 Мартіна Навратілова (переможниця)
 Івонн Гулагонг (фінал)
 Біллі Джин Кінг (2-ге коло)
 Венді Тернбулл (чвертьфінал)

 Вірджинія Вейд (півфінал)
 Івонн Гулагонг (півфінал)
 Сью Баркер (3-тє коло)
 Кеті Джордан (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 

1980